

Geografia dos Estados Unidos 
 Climax (Geórgia)
 Climax (Kansas)
 Climax (Michigan)
 Climax (Minnesota)
 Climax Springs — no Missouri

Empresas 
 Coventry Climax — fabricante de motores do Reino Unido
 Climax Entertainment — companhia japonesa de jogos de vídeo
 Climax Group — companhia britânica de jogos de vídeo
 Crazy Games — companhia japonesa de jogos de vídeo originalmente chamada "Climax Graphics, Inc"

Ouros usos 
 Klimaks — filme de drama norueguês de 1965
 "Climax" (canção de Usher) — de 2012

Desambiguações de topônimos